Ехидо Рубен Харамиљо има више значења:

 Ехидо Рубен Харамиљо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Рубен Харамиљо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику